Типпелига сезона 2010 — 66-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его основания. «Русенборг» защитил титул чемпиона. Сезон начался 14 марта и завершился 7 ноября 2010. В турнире приняло участие 16 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Типпелигу сезона 2010 
Следующие клубы вышли в Типпелигу из первого дивизиона:
 Хёугесунн
 Хёнефосс
 Конгсвингер

Клубы, выбывшие в Адекколигу сезона 2010 
По итогам сезона 2009 в Адекколигу выбыли следующие три клуба:
 Фредрикстад
 Будё-Глимт
 Люн

Участники
●
Хёугесунн
●
Бранн
●
Хёнефосс
●
Лиллестрём
●
Волеренга
●
Мольде
●
Одд Гренланд
●
Русенборг
●
Стабек
●
Саннефьорд
●
Старт
●
Стрёмгодсет
●
Тромсё
●
Викинг
●
Олесунн
●
Конгсвингер

Тренерские перестановки

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Источник: Голы на НРКСпорт

Ассистенты

Источник: Альт ом футбол

Ссылки
 Официальный сайт Типпелиген 

2010
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Норвегии в 2010 году